— псевдоним певца Кэндзи Ватанабэ. Прославился тем, что исполнил песни в нескольких аниме-сериалах. В Honey & Clover и Honey and Clover II он исполнил 2 эндинга,  и . В Arakawa Under the Bridge и Arakawa Under the Bridge x Bridge, также исполнил 2 эндинга,  и  соответственно. Последней его работой стал эндинг в аниме Suki-tte Ii na yo., песня называлась .

Дискография

Независимые альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Альбомы именитых лейблов

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Альбомы-сборники 
2009 — BEST

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Артисты, известные под псевдонимами